Meyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Albrecht Anton Meyer
 Christian Erich Hermann von Meyer
 Anton Meyer
 Axel Meyer
 Adolf Bernard Meyer
 Bernhard Meyer
 Carl Anton Andreevic von Meyer
 Ernst Heinrich Friedrich Meyer
 Friedrich Karl Meyer
 Georg Friedrich Wilhelm Meyer
 Herbert W. Meyer
 John R. Meyer
 Kaniaulono B. Meyer
 Manfred K. Meyer
 Magdalena K.P. Smith Meyer
 Nicole L. Meyer
 Sally A. Meyer
 Susan L. F. Meyer
 Teodore Meyer